Semònides d'Amorgos, sovint mal anomenat Simònides, poeta iàmbic del 
 Simònides de Ceos, poeta líric grec (vers 556-469 aC)
 Simònides de Ceos el Jove, poeta grec net de Simònides de Ceos
 Simònides de Carist, poeta èpic grec 
 Simònides de Magnèsia, poeta èpic grec
 Simònides (historiador), historiador grec